Lathrop kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lathrop (Californië)
Lathrop (Missouri)